ANX peut faire référence à :
  ;
 , un vaste extranet privé qui relie les fournisseurs de l'industrie automobile aux constructeurs automobiles ;
 une espèce de l'univers de Star Wars.